Староивановское сельское поселение — муниципальное образование в составе Волоконовского района Белгородской области России.

Административный центр — село Староивановка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Волоконовского района
Сельские поселения Белгородской области